Walther steht für:

 Walther (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Walther (Künstlerfamilie), deutsche Künstlerfamilie
 Walther (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 germanische Sagengestalt, siehe Waltharius
 Sammlung Thomas Walther, Sammlung von Fotografien

Unternehmen:
 Carl Walther GmbH, Hersteller von Schusswaffen
 Erik Walther, Mineralölunternehmen
 A. P. Walther, Radebeul-Friedensburg, ehem. Foto-Werkstätte

Waffenmodelle:
 Walther GSP
 Walther MPL
 Walther PP
 Walther PPK
 Walther P5
 Walther P38
 Walther P88
 Walther P99
 Walther SP22
 Walther SSP
 Walther WA2000

Walther ist der Name folgender Personen:
 Walther (Eichstätt) († 1021), Fürstbischof von Eichstätt von 1020 bis 1021
 Walther I. (Münsterschwarzach) († 1026), Abt von Münsterschwarzach
 Walther II. (Münsterschwarzach) († 1354), Abt von Münsterschwarzach
 Walther III. (Münsterschwarzach) († 1374), Abt von Münsterschwarzach
 Walther III. von Arnstein (um 1150–um 1196), Herr von Arnstein und Vogt von Barby
 Walther von Breisach (vor 1256–nach 1300), deutscher Lied- und Sangspruchdichter
 Walther von Klingen (1240–1284), Minnesänger
 Walther von Vatz († 1213), Bischof von Gurk
 Walther von der Vogelweide (um 1170–um 1230), deutscher Lyriker

Siehe auch:
 Herbert-Walther-Preis, Wissenschaftspreis
 Wm. K. Walthers, US-amerikanischer Modelleisenbahnhersteller
 Walter